Больша́я Гу́сева — река в России, протекает в посёлке Валериановске Свердловской области. Устье реки находится в 25 км по левому берегу реки Выи. Длина реки составляет 8,6 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тура от истока до впадения реки Тагил, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501212111200004473.

Примечания 

Бассейн Туры
Реки Качканарского городского округа